Il singolare del torneo di tennis San Jose Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Peter Fleming 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Peter Fleming (finale)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Butch Walts (semifinali)

 Marty Riessen (secondo turno)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Assente
 Tom Gorman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Jose Indoor 1979